Sawodskoi (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sawodskoi (Nordossetien-Alanien), Siedlung städtischen Typs in der Republik Nordossetien-Alanien

Ländliche Siedlungen:
 Sawodskoi (Region Altai), in der Region Altai
 Sawodskoi (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Sawodskoi (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Sawodskoi (Kirow), in der Oblast Kirow
 Sawodskoi (Krasnodar, Jeisk), in der Region Krasnodar, Rajon Jeisk
 Sawodskoi (Krasnodar, Kuschtschowskaja), in der Region Krasnodar, Rajon Kuschtschowskaja
 Sawodskoi (Leningrad, Wsewoloschsk), in der Oblast Leningrad, Rajon Wsewoloschsk
 Sawodskoi (Leningrad, Wyborg), in der Oblast Leningrad, Rajon Wyborg
 Sawodskoi (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Sawodskoi (Mari El), in der Republik Mari El
 Sawodskoi (Pensa, Bessonowka), in der Oblast Pensa, Rajon Bessonowka
 Sawodskoi (Pensa, Mokschan), in der Oblast Pensa, Rajon Mokschan
 Sawodskoi (Pensa, Semettschino), in der Oblast Pensa, Rajon Semettschino
 Sawodskoi (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Sawodskoi (Tambow), in der Oblast Tambow
 Sawodskoi (Tomsk), in der Oblast Tomsk, Rajon Parabel, Landgemeinde Sawodskoi
 Sawodskoi (Tomsk, Parabel), in der Oblast Tomsk, Rajon Parabel, Landgemeinde Parabel
 Sawodskoi (Tula, Kimowsk), in der Oblast Tula, Rajon Kimowsk
 Sawodskoi (Tula, Tschern), in der Oblast Tula, Rajon Tschern
 Sawodskoi (Twer), in der Oblast Twer
 Sawodskoi (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk
 Sawodskoi (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Sawodskoje (Begriffsklärungsseite)
 Zavodsky